Balensiefen ist der Name von:

 Balensiefen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Gotthold A. Balensiefen, Jurist
 Lilian Maul-Balensiefen, deutsche Archäologin